Confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil) – romanzo incompiuto dello scrittore tedesco Thomas Mann pubblicato in varie riprese a partire dal 1911 e, nella versione definitiva, nel 1954
 Le confessioni del filibustiere Felix Krull (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull) – film del 1957 diretto da Kurt Hoffmann
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull – film tv del 1981 diretto da Bernhard Sinkel